Propomacrus är ett släkte av skalbaggar. Propomacrus ingår i familjen Euchiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Propomacrus